Navarrés kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navarrés (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Navarrés (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar